В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1978, що проходив у рамках Туру WTA 1978, Мартіна Навратілова і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Керрі Рід і Венді Тернбулл 7-6, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1978